Sergiusz I (papież) (ok. 700) – papież
 Sergiusz z Radoneża (1314-1392) – święty Kościoła prawosławnego